Price kan henvise til:

 Price (efternavn) – et efternavn
 Price (slægt) – en dansk slægt

Steder 
 Price Hill (flertydig)
 Mount Price (flertydig)

USA 
 Price, Maryland, et kommunefri område
 Price, Texas, et kommunefri område
 Price, Utah, en by
 Price River, Utah
 Price, West Virginia, et kommunefri område
 Price County, Wisconsin
 Price, Wisconsin, en by
 Price, Jackson County, Wisconsin, et kommunefri område
 Price Glacier (Mount Shuksan), North Cascades National Park, Washington

Andre steder 
 Price, South Australia, Australia, en lokalitet
 Price, Quebec, Canada
 Price Town, Wales, en landsby
 Price Peak, Marie Byrd Land, Antarktis
 Price Glacier (Antarktis)
 Price Island, British Columbia, Canada
 Main Operating Base Price, Helmand Provisen, Afghanistan